Can't Get Enough (album de Barry White) 1974
 Can't Get Enough (chanson de J. Cole) 2011